Пиала:

 Пиала — небольшой сосуд, чашка без ручек.
 Пиала, Морис (1925—2003) — французский кинорежиссёр, сценарист, актёр.